Евге́ний Ковале́нко:
 Коваленко, Евгений Владимирович (род. 1948) — советский и украинский музыкант.
 Коваленко, Евгений Григорьевич (1929—1999) — советский и российский лексикограф в области англо-русских переводных словарей.
 Коваленко, Евгений Кондратьевич (1910—1993) — театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР (1958).
 Коваленко, Евгений Константинович (род. 1950) — советский баскетболист.
 Коваленко, Евгений Олегович (род. 1992) — украинский футболист.
 Коваленко, Евгений Семёнович (1939—2017) — советский и российский лётчик-испытатель, генерал-майор авиации, заслуженный лётчик-испытатель СССР. Примечания